«Бриллианты навсегда» () — седьмой фильм о британском суперагенте Джеймсе Бонде. Экранизация одноимённого романа Яна Флеминга. Роль Джеймса Бонда в этом фильме должен был исполнить Джордж Лэзенби, сыгравший в шестом фильме, но у него были натянутые отношения с режиссёром и актёрами, поэтому Бонда снова сыграл Шон Коннери. Название фильма цитирует слоган известной рекламной кампании De Beers 1946 года.

Фильм был частично спонсирован De Beers. Одним из условий De Beers было следующее: роль Джеймса Бонда должен опять играть Шон Коннери. По слухам, помимо гонорара, он получил щедрый подарок от De Beers. Все драгоценности в фильме настоящие и предоставлены торговым домом «David Morris Jewellers».

Сюжет 
В прологе фильма Джеймс Бонд, стремясь отомстить за смерть своей жены, ищет главу террористической организации СПЕКТР Эрнста Ставро Блофельда. В итоге он выходит на одну из лабораторий Блофельда, где оказывается и сам. На месте Бонд расправляется со всеми людьми Блофельда, а самого Блофельда кидает в кипящую жидкую смесь. Однако, как оказывается позже, это был всего лишь двойник настоящего Блофельда, а лаборатория предназначалась для изменения внешнего вида других людей, чтобы сделать их похожими на Блофельда и тем самым намного усложнить планы спецслужб и Бонда по его поимке.

М даёт Бонду задание расследовать похищение огромной партии южноафриканских бриллиантов. Это дело приводит агента 007 в Амстердам, где он знакомится с девушкой Тиффани Кейс. Они отправляются в США, где им помогает агент ЦРУ и друг Бонда, Феликс Лейтер. Джеймс узнаёт, что за кражей алмазов стоит не кто иной, как сам Блофельд, который похитил известного ученого Уилларда Уайта и завладел его космическим лазером. С помощью алмазов Блофельд хочет увеличить его мощность и заставить сдетонировать все ядерные боеголовки в мире, требуя выкуп.

Выйдя на Блофельда, Бонд обнаруживает ещё одного его двойника, которого сразу и убивает. Но настоящий Блофельд снова остаётся жив, впрочем, как и сам Бонд. Бонд проникает на корабль Блофельда и срывает его планы. Но и на этот раз Блофельду удается скрыться.

В ролях

Гонорары 
 Шон Коннери —  $ (+ 12,5 % от сборов, согласно «Variety»  $). Итого общий гонорар  $, с учётом инфляции на 2010 год  $. Дополнительным условием Шон Коннери поставил контракт на два небондовских фильма.

Награды 
 1972 год — Номинация на премию «Оскар» за лучший звук Гордон К. МакКаллум, Джон В. Митчелл, Ал Овертон.
 1973 год — «Golden Screen» (Германия) за лучший фильм.
 2004 год — Номинация на премию «Golden Satellite Award» (Satellite Awards) в категории лучшее DVD-издание киноклассики (вместе с другими фильмами Бондианы).

Отсылки 
 В одной из сцен Джеймс Бонд угоняет луноход из павильона, где проходят тренировки будущих астронавтов. Ряд экспертов считают, что это отсылка к набравшей тогда популярности теории лунного заговора, хотя угнанная модель схожа с той, что использовалась именно на тренировках НАСА.

Саундтрек 
«Diamonds Are Forever» песня написана Джоном Барри и Дон Блэком исполнила песню Ширли Бэсси.

См. также 
 Лидеры финского кинопроката#Список самых популярных фильмов финского кинопроката по годам

Примечания

Ссылки 
  Официальный сайт (MGM)
  
 
  
 

Фильмы о Джеймсе Бонде
Фильмы Гая Хэмилтона
Приключенческие фильмы Великобритании
Фильмы-боевики Великобритании
Фильмы-триллеры Великобритании
Экранизации произведений Яна Флеминга
Фильмы-сиквелы
Фильмы о терроризме
Фильмы о Нидерландах
Фильмы о Японии
Фильмы о Лас-Вегасе
Фильмы о Лондоне
Фильмы о Лос-Анджелесе
Фильмы Великобритании 1971 года
Фильмы США 1971 года
Фильмы, спродюсированные Альбертом Р. Брокколи